«Смит и Джонс» — 1 эпизод 3 сезона британского научно-фантастического телесериалa «Доктор Кто».
В этом эпизоде мы впервые встречаемся с новой спутницей Десятого Доктора Мартой Джонс, которую сыграла британская актриса Фрима Аджимен.

Сюжет 
Марта Джонс — студент-медик. Она работает в больнице и однажды утром встречает странных людей в мотоциклетных шлемах. В больнице лежит пожилая женщина с недостатком соли в организме и мужчина, называющийся Джоном Смитом.

Неожиданно начинается дождь, идущий вверх, и здание больницы оказывается на Луне. Здание находится в открытом космосе в силовом поле, удерживающем кислород, но вскоре он кончится. На Луну приземляются космические корабли. Это джудуны — межгалактическая полиция, разыскивающая не-человека, совершившего убийство. Доктор невиновен, но он Повелитель времени, и ему грозит опасность, поскольку джудуны убьют любого, кто окажется «не-человеком».

Доктор и Марта решают найти преступника сами. Пациентка с недостатком соли оказывается плазмоедом, высасывает человеческую кровь главного врача, и джудуны регистрируют её как человека. Затем полицейские сканируют Доктора, но ему удаётся убежать. Чтобы оторваться, он целует Марту, оставляя нечеловеческий след и отвлекая этим джудунов. Доктор бежит в лабораторию, где находится плазмоед. Она готовит магнитный аппарат, который уничтожит всех людей на Земле. Доктор обманом заставляет плазмоедку выпить его кровь, и обман раскрывается. Джудуны перемещают здание обратно на Землю.

Доктор предлагает Марте одну поездку на ТАРДИС, и она соглашается.

Производство

Состав актёров 
 Фрима Аджимен ранее играла Адеолу в серии «Армия призраков» (2006).
 Аджоя Андо играла сестру Джетт в серии «Новая Земля» (2006).
 Энн Рейд ранее играла в эпизоде с Седьмым Доктором «Проклятие Фенрика» (1989).
  ранее играл Фрекса в серии с Шестым Доктором (1986).

Дополнительная информация 
 Марта спрашивает Доктора, есть ли у него брат, и он отвечает: «Больше нет». Брат Доктора уже упоминался ранее в спин-оффе Джастина Ричардса, который редактировал Саймон Уинстон, редактор сценария к этому эпизоду. Имя брата или по крайней мере то имя, которое он использовал, был Ирвинг Браксиатель.
 Хотя Доктор узнаёт джудунов, это их первое появление во Вселенной Доктора Кто.
 Псевдоним «Джон Смит» был дан Доктору Джейми Маккриммоном и был использован Доктором несколько раз, прежде всего в его третьем воплощении. До этого эпизода последнее использование псевдонима было в серии «Встреча в школе», после — в сериях «Человеческая природа» и «Семья крови».
 В серии Доктор одет в ту же пижаму, что и в «Рождественском вторжении», которая первоначально принадлежала другу Джеки Тайлер, Говарду.
 Начиная с этой серии, Доктор носит попеременно с коричневым ещё и синий костюм.
 Марта вспоминает, как космический корабль врезался в Биг Бен (Пришельцы в Лондоне), события «Рождественского вторжения» и «Сбежавшей невесты». Также она говорит о смерти своей кузины Адеолы во время атаки киберлюдей (Адеолу в эпизоде «Армия призраков» играла также Фрима Аджимен).
 В одном из эпизодов Доктор хватает Марту за руку и говорит «Беги!». Так же он сделал с Розой в серии «Роза».
 Доктор шутливо просит молочный банановый коктейль. Он уже упоминался в «Доктор танцует» и «Девушка в камине».
 Доктор может сосредоточить всё радиоактивное излучение в своём ботинке и не пострадать от радиации, хотя слишком сильная доза излучения привела к регенерации Десятого и Третьего Докторов.
 События этого эпизода повторяются вновь в эпизоде 2008 года «Поверни налево», в котором Марта, Сара Джейн Смит, Люк Смит, Мария Джексон и Клайд Лэнгер не могут остановить плазмовора в параллельном мире, где Доктор умер во время событий эпизода «Сбежавшая невеста», утонув в потоке вод Темзы вместе с детьми Ракносс. Оливер Моргенштерн остался единственным выжившим человеком в больнице после этого события.
 Во второй части серии «Смерть Доктора» спин-оффа «Приключения Сары Джейн» Одиннадцатый Доктор называет своих спутников, Сару Джейн и Джо Джонс, Смит и Джонс, что является отсылкой к этой серии.

Примечания

Ссылки 
 Doctor Who на сайте BBC
 Doctor Who на сайте BBC America
 Doctor Who на сайте CBC

Эпизоды с Десятым Доктором
Серии «Доктора Кто» на Земле
Вампирские эпизоды телесериалов